Albrechtsberg peut faire référence à :
 Albrechtsberg an der Großen Krems, bourg autrichien du district de Krems, en Basse-Autriche ;
 château d'Albrechtsberg, à Dresde.